Карен Клиш (; ) — канадская актриса.

Биография 
Родилась 22 июля 1976 года в городе Сет-Иль, провинция Квебек, Канада. В 1993 году она окончила среднюю школу Розмаунт в Монреале.

В 1999 году дебютировала в кино. С 2001 по 2002 год снималась в сериале «Вампирская высота». С 2002 по 2003 год играла в сериале «Корпорация приключений». С 2003 по 2004 год снималась в сериале «Мутанты Икс». В 2005 году сыграла в сериале «Юные мушкетеры».

В 2007 году была номинирована на премию «Джемини» в категории «Лучший актёрский ансамбль в комедийном сериале» за роль в сериале «Бизнес».

С 2007 по 2008 год снималась в сериале «Флэш Гордон».

В 2009 году сыграла Шелби в фильме «Пила 6».

После рождения дочери в 2010 году, Карен стала реже сниматься, появляясь лишь в телефильмах и отдельных эпизодах телесериалов.

Личная жизнь 
24 сентября 2005 года она вышла замуж за Брайана Меллерша. 6 января 2010 года у них родилась дочь Сиерра.

Фильмография

Примечания

Ссылки